Collegio elettorale di Noto – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Noto – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993